Lorsque Mahomet commença sa prédication à La Mecque en 610, il rencontra des oppositions de la part des clans dominants. Par la suite, il y eut des persécutions de ses disciples qui adoptaient une foi nouvelle. Umm Sharīk est l'une de ces disciples. Par punition on l'a exposée au soleil et il lui fut interdit de boire de l'eau pendant trois jours.

Elle disait: "Ils m'ont emmenée dans une maison et m'ont attachée au sol en face du soleil. Alors que tout le monde était endormi, j'ai senti de l’eau placée sur ma poitrine. Je l'ai prise et j'ai bu et cela se répéta trois fois. Après un moment, quand ils se sont réveillés, ils étaient mécontents que mes vêtements soient trempés, ils pensaient que je m'étais détachée et que j'avais bu leur eau. Quand ils ont regardé leur eau ils l'ont trouvée intacte, ils l'ont reconnue et ont accepté l'islam".  
Ça été dit dans le Coran dans sourate Al Ahzab 50 : "O Prophète! Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), celles que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux".  

Sahaba
Personne torturée
Persécution des musulmans
Personnalité du haut Moyen Âge par nom